Bas Veth (kunstschilder), een Nederlands kunstschilder, aquarellist en politiek activist voor de Boerenrepublieken
 Bas Veth (schrijver), een Nederlands prozaschrijver